Osoby o tym nazwisku:
 Antal Hetényi – węgierski judoka, olimpijczyk
 Zoltán Hetényi – węgierski hokeista